Hendrik Johannes »Johan« Cruijff, nizozemski nogometaš in trener, * 25. april 1947, Amsterdam, Nizozemska, † 24. marec 2016, Barcelona.

Cruijff je v svoji karieri igral za klube Ajax, Barcelona, Los Angeles Aztecs, Washington Diplomats, Levante in Feyenoord. Od tega najdlje za Ajax, za katerega je med letoma 1964 in 1973 ter 1981 in 1983 odigral 276 prvenstvenih tekem v nizozemski ligi in dosegel 204 golov, ter Barcelono, za katero je med letoma 1973 in 1978	odigral	143 prvenstvenih v španski ligi in dosegel 48 golov. Z Ajaxom je trikrat osvojil Pokal državnih prvakov, v sezonah 1971, 1972 in 1973, ter osemkrat naslov nizozemskega državnega prvaka, v letih 1966, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973, 1982 in 1983. Naslov naslov nizozemskega državnega prvaka je osvojil tudi leta 1984 s Feyenoordom, z Barcelono pa naslov španskega državnega prvaka leta 1974. Po končani karieri je kot glavni trener vodil kluba Ajax med letoma 1985 in 1988 ter Barcelono med letoma 1988 in 1996.

Za nizozemsko reprezentanco je odigral 48 tekem, na katerih je dosegel 33 golov, nastopil je tudi na Svetovnem prvenstvu 1974 in Evropskem prvenstvu 1976

Reprezentančni goli

Sklici

Zunanje povezave 

 

Nizozemski nogometaši
Nizozemski nogometni trenerji
Nizozemski nogometni reprezentanti
Nogometaši Ajax Amsterdama
Nogometaši FC Barcelone
Nogometaši Los Angeles Aztecsov
Nogometaši Washington Diplomatsov
Nogometaši Levanteja UD
Nogometaši Feyenoorda Rotterdam
Udeleženci Svetovnega prvenstva v nogometu 1974
Udeleženci Evropskega prvenstva v nogometu 1976
Trenerji Ajax Amsterdama
Trenerji FC Barcelone
Selektorji katalonske nogometne reprezentance
FIFA 100
Umrli za pljučnim rakom